Aert van der Neer (1603 of 1604-1677), Nederlands kunstschilder
 Eglon van der Neer (ca. 1634-1703), Nederlands kunstschilder, zoon van Aert van der Neer
 Jacob Jozef van der Neer (1718-1794), Vlaams beeldhouwer